Эверс-Суинделл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эверс-Суинделл, Джорджина (род. 1978) — новозеландская спортсменка (академическая гребля), многократная чемпионка и призёр Чемпионата мира по академической гребле.
 Эверс-Суинделл, Кэролайн (род. 1978) — новозеландская спортсменка (академическая гребля), многократная чемпионка и призёр Чемпионата мира по академической гребле.